Bredow steht für:

 Bredow, Familienname, siehe dort für Namensträger
 Bredow (Adelsgeschlecht), siehe dort für Angehörige

 Götz von Bredow, Figur aus dem Roman Die Hosen des Herrn von Bredow von Willibald Alexis und der Verfilmung, siehe Die Hosen des Ritters von Bredow

 Bredow (Brieselang), Ortsteil von Brieselang, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Bredow, ein nach Stettin eingemeindeter Ort
Siehe auch:
 Bredo